Schuld war nur der Bossa Nova steht für:

 Schuld war nur der Bossa Nova, deutschsprachige Version von Blame It on the Bossa Nova, Lied von Cynthia Weil und Barry Mann (1963)
 Schuld war nur der Bossa Nova (1992), deutscher Fernsehfilm von Bernd Schadewald